Dieppe může být:

 Dieppe (Seine-Maritime), francouzské město v departementu Seine-Maritime,
 Dieppe (Nouveau-Brunswick), kanadské město v provincii Nový Brunšvik,
 Dieppe (film), kanadský film z roku 1993.

Externí odkazy